Fréchet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Fréchet (Cazaux), ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, fusionnée en 1806 dans Cazaux-Fréchet, puis intégrée à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors,
 Fréchet (Fréchou),  ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, fusionnée avant 1794 dans Fréchou-Fréchet.
 Fréchet-Aure, commune française des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.
 Le Fréchet, commune de Haute-Garonne, en région Occitanie.

Patronyme 

 Maurice Fréchet (1878-1973) mathématicien français (topologie, probabilités, statistiques).
 Espace de Fréchet
 Variété de Fréchet
 Dérivée de Fréchet → Dérivée fonctionnelle
 Jean Fréchet (1935-2011), prêtre français.
 Jean Fréchet (né en 1944), chimiste français.
 Joël Fréchet (né en 1965) footballeur français.

Divers 
 (21537) Fréchet, astéroïde découvert le  par Paul G. Comba

Homonymie de toponyme